Stati Uniti d'America 
 Corvallis – census-designated place della Contea di Ravalli, Montana
 Corvallis – capoluogo della Contea di Benton, Oregon